Markha steht für
Markha (Indien), ein Dorf im Markha-Tal in Ladakh, Indien
Markha (Fluss), einen Fluss in Ladakh

Siehe auch:
Marcha